Kamano ist der Familienname folgender Personen:

 François Kamano (* 1996), guineischer Fußballspieler
 Stacy Kamano (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin